Vrede van Utrecht (1474)
 Vrede van Utrecht (1713)